Felix Benda
 František Benda
 Friedrich Wilhelm Erik Benda (Potsdam, 1745-1814), violinista, pianista i compositor alemany 
 Friedrich Ludwig Benda
 Georg Benda
 Hans von Benda (Estrasburg, Alemanya, 1888 - Berlín, 1972), director d'orquestra
 Jan Benda (1714 - 1752), teixidor i músic bohemi, germà de František Benda i Georg Benda 
 Julien Benda (París, 1867 - Fontenay-aux-Roses, 1956), filòsof i assagista francès